Липс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липс, Иоганн (1763—1823) — швейцарский гравёр.
 Липс, Константин (?—917) — византийский аристократ и друнгарий флота, основавший в Константинополе монастырь, носивший его имя.
 Липс, Михаэль (род. 1967) — швейцарский кёрлингист.
 Липс, Петер (род. 1962) — швейцарский кёрлингист.
 Липс, Томас (род. 1970) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Липс, Фридрих Робертович (род. 1948) — российский баянист немецкого происхождения, народный артист Российской Федерации.
 Липс, Ханс-Йорг (род. 1963) — швейцарский кёрлингист.
 Другие значения 
 Липс — сухой юго-западный или западо-юго-западный ветер в Греции, также божество этого ветра в греческой мифологии.

 Примечания 

 См. также 
 Липпс
 Монастырь Липса — женский монастырь, основанный около 908 года в Константинополе трудами друнгария Константина Липса.